Charlotte Hornets může být:

 Charlotte Hornets (1988–2002) – americký basketbalový tým hrající NBA mezi roky 1988–2002 v Charlotte; v roce 2002 se tým přestěhoval do New Orleansu, nyní hraje NBA pod názvem New Orleans Pelicans
 Charlotte Hornets (2014) – americký basketbalový tým hrající v současnosti NBA; do soutěže vstoupil v roce 2003 jako Charlotte Bobcats, před sezónou 2014/15 přijal současný název